Коктерекский сельский округ:
 Коктерекский сельский округ (Алматинская область) — сельский округ в Алматинской области.
 Коктерекский сельский округ (Восточно-Казахстанская область) — сельский округ в Восточно-Казахстанской области.
 Коктерекский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Коктерекский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.
 Коктерекский сельский округ (Южно-Казахстанская область) — сельский округ в Южно-Казахстанской области.